Deep Six kan avse:

 Deep Six –  en kompilation över tidig grunge från Seattle som släpptes i mars 1986
 Deep Six – en äventyrsnovel om Dirk Pitt skriven av Clive Cussler, se Djupgraven
 The Deep Six – en krigsfilm från 1958 med Alan Ladd, se Attack över havet